Les laridés, famille d'oiseaux
 Les laridés, une famille de danses bretonnes